

Населені пункти та їхні частини

 Ґоздув — село в гміні Вербковичі Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ґоздув — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Ґоздув — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ґоздув — частина села Красьник-Ґурни в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ґоздув — частина села Ґжимішев у гміні Тулішкув Турецького повіту Великопольського воєводства

Примітки